"Ciceu" pode ser as seguintes comunas romenas:
 Ciceu-Giurgești
 Ciceu-Mihăiești
 Ciceu (Harghita)

Desambiguações de topônimos